Майкл Голдберг (; 24 декабря 1924 — 31 декабря 2007) — американский художник, работавший в стиле абстрактного экспрессионизма, педагог. Известен своими картинами в технике живописи действия, абстракциями и натюрмортами.

Биография 
Ветеран Второй мировой войны, Голдберг был одним из последних остававшихся в живых приверженцев Нью-Йоркской школы. Его иногда упоминали как члена так называемого «второго поколения» абстрактных экспрессионистов, хотя он начал выставлять свои картины в технике живописи действия на совместных выставках в галереях в Нью-Йорке в начале 1950-х годов.

Гольдберг начал посещать занятия в Лиге Лиге студентов-художников Нью-Йорка в возрасте 14 лет. В 1950-х годах он изучал живопись с Гансом Гофманом и обсуждал живопись с Виллемом де Кунингом, Ли Краснером, Джексоном Поллоком, Францем Клайном, Марком Ротко и некоторыми другими из нью-йоркской школы иногда в Клубе Восьмой улицы, регулярное место встречи современных художников, работающих на и вокруг десятой улицы в Нью-Йорке и иногда в Сидар-баре. Он начал выставлять свои картины в Нью-Йорке в начале 1950-х годов.

Майкл Голдберг приобрел известность в конце 1950-х — начале 1960-х годов, как раз тогда, когда живопись цветового поля, живопись жёстких контуров и поп-арт вышли на центральную сцену. С быстрым изменением моды в мире искусства, достижения Голдберга как и многих художников его поколения были на некоторое время забыты. Хотя к 1970-м и 1980-м годам его работы стали получать признание и положительную оценку критиков и публики.

Его работы, как и работы других представителей абстрактного экспрессионизма, выражали живописную интеграцию западной метафизики и восточной философии.

На протяжении всей своей долгой карьеры он продолжал преподавать, рисовать и выставлять свои работы. Его занятия в Школе изобразительных искусств посетили несколько поколении студентов.

Он жил со своей женой и давним компаньоном, художницей Линн Умлауф, которая также преподает в Школе визуальных искусств. Майкл Голдберг умер в доме на Манхэттене от сердечного приступа.

Семья 
Джеральд Джей Голдберг —  брат, писатель.

Коллекции 
Работы Голдберга находятся в коллекциях художественной галереи Олбрайт-Нокс, Балтиморского художественного музея, художественного музея Крайслера, центра искусств Уокера, музея современного искусства, музея Соломона Гуггенхайма, музея Хиршхорна и сада скульптур, музея изящных искусств в Хьюстоне, музей американского искусства Уитни и многих других.

Примечания

Литература 
 Sandler, Irving H. The New York School: The Painters and Sculptors of the Fifties, New York: Harper & Row, 1978. ISBN 0-06-438505-1
 Schimmel, Paul Action Precision: The New Direction In New York 1955-60, Newport Harbor Museum, 1984. ISBN 0-917493-00-1
 Sandler, Irving H. Abstract Expressionism in the United States, Centro Cultural Arte Contemporaneo, A.C., Mexico, 1996
 Marika Herskovic, American Abstract Expressionism of the 1950s An Illustrated Survey, (New York School Press, 2003.) . pp. 138–141
 Marika Herskovic, New York School Abstract Expressionists Artists Choice by Artists, (New York School Press, 2000.) . p. 8; p. 16; p. 37; pp. 150–153
 Anfam, David Perpetual Motion: Michael Goldberg, University Art Museum, College of the Arts, California State University, Long Beach, 2010. ISBN 978-0-936270-55-5

Ссылки 

Персоналии:Манхэттен
Персоналии:Бронкс
Выпускники Лиги студентов-художников Нью-Йорка
Художники США XXI века
Художники США XX века